Вильгельм Рамза́й ( Ра́мси, 20 января 1865, Драгсфьярд, Великое княжество Финляндское — 28 января 1928, Хельсинки, Финляндия) — российский и финляндский геолог, иностранный член-корреспондент АН СССР (1925).

Его фамилию правильнее произносить — Ра́мси, встречаются — Рамзи, Рамсэ или Рамсей.

Биография 
Родился в городе Драгсфьярд на юге Великого княжества Финляндcкого. До 52 лет был подданным Российской империи.

Он был восьмым из одиннадцати детей в семье управляющего Дальсбрукским чугунолитейным заводом, из древнего шотландского рода.

Образование 
В 1882 году поступил в Гельсингфорсский университет, где изучал геологию и минералогию. В 1884 году получил степень бакалавра.

В 1885—1887 годах учился в Стокгольмском университете, где защитил докторскую диссертацию по философии.

Экспедиции 
В период с 1887 по 1914 провёл 7 экспедиций на Кольский полуостров, в Карелию (Олонецкая губерния) и на полуостров Канин.

В 1887—1891 годах с ботаником Освальдом Чилманом и геодезистом Альфредом Петрелиусом провели комплексные исследования Кольского полуострова.
 В июле 1887 достиг озера Ловозеро и исследовал Ловозёрские тундры.
 В августе и сентябре 1887 года с Чилманом изучил район к востоку от реки Воронья. Исследовали и картировали Бабозеро и Ёнозеро. Достигли Баренцева моря и исследовал его Мурманский берег. Дошли до верхнего течения реки Йоканга, Святоносского залива, а оттуда по морю достиг устья Поноя. Затем они вернулись в Финляндию.
 В 1891 году вместе с Петрелиусом исследовали Хибины и Ловозёрские тундры. Изучили и картировали озера Имандра, Умбозеро и Ловозеро.
 В 1892 году за исследования на Кольском полуострове получил денежный приз императора Александра II, который Рамзай использовал для проведения исследовательских поездок в Германию и Францию.

Летом 1903 года проводил исследования в Карелии (Олонецкая губерния) и на полуострове Канин. Им было установлено быстрое разрушение западной части полуострова.

Преподавательская работа 
В 1889 году Вильгельм Рамзай был назначен профессором геологии и минералогии в Гельсингфорсский университет, а с 1924 по 1927 — профессором математики и естественных наук.

С 1899 по 1928 год являлся деканом факультета геологии и минералогии.

Политическая деятельность 
С 1899 по 1905 год был членом парламента Великого княжества Финляндского.

Библиография 
Автор более 150 научных работ, из которых около 40 посвящены геологии Русского Севера. Многолетние исследования опубликованы в трудах: «Geologische Beobachtungen auf der Halbinsel Kola» (<Fennia>, III, № 7, 1890) и «Beiträge zur Geologie der Halbinsel Kanin», Helsingfors, 1911, в которых в 1898 году В. Рамзеем впервые был введён геологический термин «Фенноскандия».

Память 
Именем Вильгельма Рамзая были названы:
 Рамзаит (синоним) — циркониевый минерал.
 Вильгельмрамзаит — минерал, Хибины.
 Ущелье Рамзая (Перевал Рамзая), Хибины.

Примечания

Смылки 

 
 Биография и библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Выпускники геологического факультета Хельсинкского университета
Путешественники Финляндии
Геологи Российской империи
Геологи Финляндии
Путешественники Российской империи
Члены-корреспонденты РАН (1917—1925)
Члены Шведской королевской академии наук
Вильгельм